Die TV Tokyo Open 1982 waren ein Tennisturnier der Damen in Tokio. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1982 und fand im September 1982 statt.

Einzel

Ergebnisse

Weblinks 
 
 Spielerinnen-Profil auf der offiziellen Website der WTA

WTA Tour 1982
Tennisturnier in der Präfektur Tokio